Nicholas Michael Leddy, dit Nick Leddy, (né le  à Eden Prairie, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Premier choix du Wild du Minnesota lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2009. En 2008-09, il a été le récipiendaire du trophée Minnesota Mr. Hockey remis au meilleur joueur d'une école secondaire de l'État du Minnesota.

Le , le Wild l'envoie aux Blackhawks de Chicago avec le défenseur Kim Johnsson en retour de Cam Barker.

Le , il remporte la Coupe Stanley en 2013 avec les Blackhawks.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il a joué en sélection jeune.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 ||Eden Prairie ||HS ||25 ||8 ||29 ||37 ||22||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||30 ||3 ||8 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Blackhawks de Chicago ||LNH || 46|| 4|| 3|| 7|| 4|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 ||IceHogs de Rockford ||LAH || 22|| 2|| 8|| 10|| 2|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||82 ||3 ||34 ||37 ||10 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 31|| 3|| 13|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blackhawks de Chicago || LNH || 48|| 6|| 12|| 18|| 10|| 23|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 82 || 7 || 24 || 31 || 10 || 18 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 78 || 10 || 27 || 37 || 14 || 7 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 81 || 5 || 35 || 40 || 25 || 11 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 81 || 11 || 35 || 46 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 80 || 10 || 32 || 42 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 82 || 4 || 22 || 26 || 18 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 60 || 3 || 18 || 21 || 14 || 	22 || 3 || 4 || 7 || 0
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 56 || 2 || 29 || 31 || 8 || 19 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| rowspan=2|2021-2022 || Red Wings de Détroit  || LNH || 55 || 1 || 15 || 16 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| Blues de Saint-Louis || LNH || 20 || 2 || 6 || 8 || 6 || 9 || 1 || 4 || 5 || 2
|-

| 851 || 68 || 292 || 360 || 167 || 130 || 8 || 30 || 38 || 14

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2012-2013 : vainqueur de la Coupe Stanley avec les Black Hawks de Chicago

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blues de Saint-Louis